I. Justinianus (görögösen Iusztinianosz), bizánci császár, 527–565
 II. Justinianus (görögösen Iusztinianosz), bizánci császár, 685–695 és 704–711